Nogueruelas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Nogueruelas (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Nogueruelas (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar